Kunde (männlich, von althochdeutsch chundo „Bekannter“) steht für:

 Kunde, nachfragender Geschäftspartner
 Kunde (Prostitution), Jargonbezeichnung für einen Freier
 Angehöriger einer Subkultur in der DDR, siehe Blueserszene

Der Kunde steht für:
 Der Kunde, deutsche Straßenzeitung (1927–1931)

Kunde (weiblich, von althochdeutsch chundi) steht für:
 eine Nachricht oder deren Übermittlung
 Fachgebiet (veraltet; vorwiegend als Affix -kunde)
 eine becherförmige Einstülpung des Zahnschmelzes bei Pferden, siehe Zahnaltersschätzung

Kundé steht für:
 Kundé, Musikpreis in Burkina Faso

Kunde oder Kundé ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Katrin Kunde (* 1968), deutsche Historikerin
 Dirk Kunde (* 1970), deutscher Journalist und Autor
 Eduardo Kunde (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Emmanuel Kundé (* 1956), kamerunischer Fußballspieler
 Fred Kunde (1912–?), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (SPD)
 Gregory Kunde (* 1954), US-amerikanischer Opernsänger
 Karl-Heinz Kunde (1938–2018), deutscher Radrennfahrer
 Lenard Kunde (* 1971), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörfunkmoderator
 Pierre Kunde (* 1995), kamerunischer Fußballspieler
 Rainer Kunde (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Wilfried Kunde (* 1967), deutscher Psychologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Khunde (Dorf in Nepal)
 Koundé (Begriffsklärung)